L'haplogroupe L (ADNmt) est le macro-haplogroupe de l'ADN mitochondrial qui est à la racine de l'arbre phylogénétique humain mitochondrial. En conséquence, toutes les lignes maternelles de l'humanité descendent de cet haplogroupe. Son origine est liée à l'Ève mitochondriale et donc à l'origine africaine de l'homme moderne. L'ADN-mt se transmet par la mère, mais on aurait découvert récemment un cas bien documenté de transfert d'ADN-mt par le père. Les sous-groupes principaux de l'haplogroupe L sont L0, L1, L2, L3, L4, L5 et L6.

Origine

Distribution 
Les haplogroupes L sont prédominants dans toute l'Afrique subsaharienne. Les fréquences y sont d'environ 96-100 %, excepté dans les régions de langues afro-asiatiques où leur fréquence est plus basse. Des fréquences beaucoup plus basses sont trouvées en Afrique du Nord, dans la Péninsule Arabique, au Moyen-Orient et en Europe.

Afrique Sub-Saharienne

Afrique du Nord

Moyen Orient

Europe

Amériques

Fréquences en dehors de l'Afrique Subsaharienne (> 1 %)

Voir aussi 
 Origine africaine de l'homme moderne

Références

Liens externes 
 PhyloTree.org - mtDNA subtree L, by van Oven & Kayser M. 2009. 
 Ian Logan's Mitochondrial DNA Site
 Cambridge DNA's 
 
 

L